Blanco López ist der Familienname folgender Personen:

 José Blanco López (* 1962), spanischer Politiker (PSOE) und Minister
 Pedro Blanco López (1883–1919), spanischer Pianist, Komponist und Musikkritiker